Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1959 () проводился в городе Квебек (провинция Квебек) cо 2 по 6 марта 1959 года. Турнир проводился в 30-й раз. В провинции Квебек и городе Квебек чемпионат проводился во 2-й раз.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (во 2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Эрни Ричардсон, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Matt Baldwin), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Richard Bird).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк 
6 марта

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1959
Спортивные соревнования в городе Квебек
Спорт в Канаде в 1959 году
Март 1959 года